Велихов — русская фамилия, и топоним.

Носители фамилии 
 
 Велихов, Лев Александрович (1875—1942) — русский педагог, издатель, публицист, общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Санкт-Петербурга.
 Велихов, Павел Аполлонович (1875—1930) — русский учёный в области строительной механики и мостостроения, профессор.

Населённые пункты 
  — город в Чехии.
 Велихов — село в Ровненской области Украины.

См. также 
 Велихово — город в Польше.
 Велихово — гмина в Польше.